Ying est la romanisation de plusieurs noms de famille chinois, c'est aussi un nom de lieu et parfois un prénom.

Nom de personne 

la famille régnante de l'État de Qin devenue la première dynastie impériale chinoise, dont
 Ying Quliang, duc Xiao de Qin,
 Ying Si, roi Huiwen de Qin,
 Ying Zheng (嬴政), nom personnel de Qin Shi Huang, fondateur de la dynastie Qin au  ,
 Ying Fusu, fils ainé de Qin She Huang,
 Ying Huhai, fils cadet de Qin She Huang,
 Ying Ziying, dernier roi de Qin, vaincu par Liu Bang ;

 Ying Qu (應璩, 190-252), poète chinois ;
 Ying Chen (应晨, née en 1961), écrivaine sino-canadienne ;
 Lexing Ying (应乐兴, né en 1978), mathématicien chinois.

Ying est un prénom notamment porté par :

 
 Na Ying (那英, née en 1967), chanteuse chinoise.

Géographie 

 le xian de Ying (应县), subdivision administrative de la province du Shanxi.
 Ying, la capitale de l'État de Chu pendant la Période des Printemps et Automnes et celle des Royaumes Combattants de l'histoire de la Chine.

 la rivière  (颍河), affluent de la rivière Huai.

Autres 
ying peut être la romanisation de caractères chinois tels que
  qui est aussi un nom de famille ; également prononcé  ;
 .

Patronyme chinois